Osoby:
 Hilary Lachs – polski fizykochemik
 Manfred Lachs – polski prawnik

Zobacz też:
 Laks
 Lax